

Persone
Ban Chao – generale cinese
Chen Chao – artista marziale cinese
Edward Chao – geologo statunitense
Elaine Chao – politica statunitense di origine cinese
He Chao – tuffatore cinese
Li Chao – scacchista cinese
Mai Chao – allenatore di calcio ed ex calciatore cinese
Manu Chao – cantautore e chitarrista francese
Ramón Chao – scrittore e giornalista spagnolo
Rosalind Chao – attrice statunitense di origine cinese
Yuen Ren Chao – linguista e poeta cinese naturalizzato statunitense

Altro 
 Chao, o jao – sovrani delle mueang, le antiche città-Stato dei popoli tai nel Sud-est asiatico
 Chao – personaggi immaginari della serie Sonic
 3906 Chao – asteroide della fascia principale
 Stile chão – stile architettonico rinascimentale diffuso in Portogallo e nelle sue colonie